Эль-Баяд () — город на северо-западе центральной части Алжира, административный центр одноимённого вилайета.

Географическое положение 
Город находится в северной части вилайи, в горной местности Сахарского Атласа, на высоте 1 304 метров над уровнем моря.
Эль-Баяд расположен на расстоянии приблизительно 385 километров к юго-западу от столицы страны Алжира.

Демография 
По данным переписи, на 2008 год население составляло 91 632 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Климат

Транспорт 
В 10 километрах к северо-востоку от города находится .

Примечания 

Города Алжира